Kangra (stad); stad in de Indiase staat Himachal Pradesh
Kangra (district); district in de Indiase staat Himachal Pradesh